Kozlovice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Kozlovice, comune del distretto di Frýdek-Místek, nella regione di Moravia-Slesia
Kozlovice, comune del distretto di Plzeň-jih, nella regione di Plzeň